Разумово — топоним; название населённых пунктов в России:

 Разумово — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Разумово — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.